North Star steht für:
 North Star, ein Stammvater der Pferderasse Furioso-North Star
 North Star, Originaltitel von Tashunga – Gnadenlose Verfolgung, Film von Nils Gaup (1996)
 North Star (Band), US-amerikanische Band
 Canadair North Star, Transport- und Verkehrsflugzeug
 USMS North Star, Forschungsschiff der United States Antarctic Service Expedition (1939–1941)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 North Star (Delaware)
 North Star (Kalifornien)
 North Star (Michigan)
 North Star (Minnesota)
 North Star (Nebraska)
 North Star (Ohio)
 North Star (Wisconsin), im Portage County

Siehe auch:
 The North Star
 North Star Township
 Northstar
 Nordstern